Нојмарк може бити:

 Нојмарк (Вогтланд), општина у округу Фогтланд, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Нојмарк (Вајмар), општина у округу Вајмарер Ланд, у њемачкој покрајини Тирингија.